

Групова фаза 

 Дженоа, Алесандрия и Андреа Дория се класират за полуфиналите.

 ФК Торино, Ювентус и Вигор Торино се класират за полуфиналите.

 Про Верчели, Касале и Новара се класират за полуфиналите.
 Савоя Милано е разформирован.

 Милан и Ювентус Италия се класират за полуфиналите.

 Интер и Комо се класират за полуфиналите.

 Виченца, Верона и Венеция се класират за полуфиналите.

Полуфинали 

 ФК Дженоа се класира за националните финали.

 Милан се класира за националните финали.

 ФК Торино се класира за националните финали.

 Интер се класира за националните финали.

Финал 
Финалния кръг на шампионата през сезон 1914 – 15 е насрочен за 23 май, но вследствие на политическите събития в страната това така и не се случва – италианския парламент обявява на 20 май, че влиза в ПСВ, 22 май е ден за пълна мобилизация. ИФФ се принуждава веднага да прекрати футболния шампионат, като нейните директори решават да насрочат финалния кръг след като войната свърши (мислели са, че ще трае само няколко седмици).

След четири години пауза, консулите на федерацията отново се събират през 1919 г. за организацията на предстоящия шампионат 1919-20 и на 23 септември 1919 г., решават да приемат класирането през 1914 – 15 за такова каквото е било до самото му прекъсване и обявяват ФК Дженоа за победители в сезона преди войната. Мнозина от играчите на „грифоните“ обаче, така и не разбират за постигнатото от тях самите, понеже намират смъртта си в ПСВ.

Победители 

Първенство на Италия по сезон